Yanfang bezeichnet:

 Yanfang (Yongxiu) (燕坊镇), Großgemeinde im Kreis Yongxiu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Yanfang (Zhanyi) (炎方乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan